

Musica 
 Rusty Nail – singolo degli X Japan del 1994, dall'album Dahlia
 Rusty Nail – traccia dell'album Nemesis dei Grip Inc. del 1997
 Rusty Nail – traccia dell'album 6 Days to Nowhere dei Labyrinth del 2007

Televisione 
 Tentativi (The Rusty Nail) – episodio della prima stagione di Greek - La confraternita

Altro 
 Rusty Nail – cocktail